Descanse em Paz Cuervo Jones (Rest in peace Cuervo Jones) é um filme dos Estados Unidos produzido no estado do Texas pelos rappers Jaxx e 187 Blitz em 2002.

Sinópse 

Jogando nos dois lados da lei, Cuervo Jones é um marginal que sonha em um dia se tornar estrela do rap. Quando a cocaína de um traficante é roubada e sua namorada é pega trapaceando, todas as armas são apontadas a Cuervo, que tem sua cabeça posta a prêmio. Um amigo de infância de Cuervo é baleado no fogo cruzado armando para ele, e juntos, vão à busca dos verdadeiros culpados, mas devem descobrir rapidamente, senão...Descanse em paz, Cuervo Jones.

Filmes dos Estados Unidos de 2002
Filmes dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa